Wanrong kan avse följande:

Personer
 Wanrong (1906–1946), kinesisk kejsarinna

Geografi

Kina
 Wanrong, Yuncheng – härad under Yunchengs stad på prefekturnivå, Shanxi-provinsen
 Wanrong Jiang – vattendrag i Hunan-provinsen